Plaats in Indonesië
 Tinggarjaya (Jatilawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tinggarjaya (Sidareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java